Schmachthagen ist der Name folgender Orte:

 Schmachthagen (Pölitz): Ortsteil von Pölitz im Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein
 Schmachthagen (Stepenitztal): Ortsteil von Stepenitztal im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Schmachthagen (Torgelow): Ortsteil von Torgelow am See im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern

ehemalige Orte:

 Schmachthagen (Wüstung): Wüstung bei Fürstenberg, Landkreis Holzminden, Niedersachsen
 Schmachthagen (Hamburg-Steilshoop): Ehemaliges Dorf auf der Gemarkung des heutigen Hamburger Stadtteils Steilshoop